Il singolare del BGL-BNP Paribas Open Luxembourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Elena Dement'eva era la campionessa uscente, ma ha scelto di non partecipare quest'anno.

Timea Bacsinszky ha battuto in finale Sabine Lisicki, con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (primo Turno, ritirata a causa di uno stiramento al bicipite femorale sinistro)
 Kim Clijsters  (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti)

  Yanina Wickmayer (semifinali) 
  Sabine Lisicki (finale)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

BGL-BNP Paribas Open Luxembourg 2009